Vallentuna kan syfta på:

 Vallentuna – en kommungränsöverskridande tätort
 Vallentuna kommun – en kommun i Stockholms län
 Vallentuna härad – ett tidigare härad i södra Uppland
 Vallentuna socken – socken i Uppland
 Vallentuna landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
 Vallentuna församling – en församling i Roslags kontrakt i Stockholms stift
 Vallentuna kyrka – en församlingskyrka i Vallentuna församling
 Vallentuna distrikt – ett distrikt i Vallentuna kommun och Stockholms län

Se även
 Vallentunakalendariet